Miguelito (zanger), een reggaetón-artiest uit Puerto Rico
Miguelito, een voetballer uit Portugal
Miguelito de La Roda, traditioneel koekje uit het Spaanse stadje La Roda